Patrizio Vanessi – artista italiano
 Pietro Vanessi – disegnatore e illustratore italiano